Wendelin als Personenname steht für:
 Wendelin (Vorname), männlicher Vorname – dort auch zu Namensträgern

 Hl. Wendelin (6. Jh.), katholischer Heiliger, Missionar im Bistum Trier
 Felix Wendelin (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Godefroy Wendelin (1580–1667), flämischer Astronom
 Marcel Wendelin (* 1939), ehemaliger deutscher Leichtathlet
 Markus Friedrich Wendelin (1584–1652), reformierter Theologe und Erzieher
 Sebastian Wendelin (* 1982), österreichischer Schauspieler

Sankt Wendelin oder St. Wendelin heißen:
 St. Wendelin (Gemeinde Nassereith), Ortsteil der Gemeinde Nassereith, Tirol
 zahlreiche Kirchen und Kapellen, siehe Wendelinuskirche

Außerdem:
 eine Zeichentrickfigur von Loriot, siehe Wum (Zeichentrick)#Wum und Wendelin

Siehe auch:
 Wendelins
 Wendel